Kirovsk è un toponimo russo, che può indicare:

Bielorussia 
Kirovsk, cittadina nella regione di Mahilëŭ

Russia 
Kirovsk, cittadina nell'oblast' di Leningrado
Kirovsk, cittadina nell'oblast' di Murmansk

Ucraina 
 Kirovs'k, cittadina dell'oblast' di Luhans'k

Pagine correlate 
Kirov
Kirovskij
Kirovskaja
Kirovskoe
Kirovskij rajon